Fabas (Ariège) – francuskie miasto w regionie Midi-Pyrénées
 Fabas (Górna Garonna) – francuskie miasto w regionie Midi-Pyrénées
 Fabas (Tarn i Garonna) – francuskie miasto w regionie Midi-Pyrénées